Hasmonäer () ist der Name eines Herrschergeschlechts im zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. in Judäa, das aus dem Aufstand der Makkabäer im Jahre 167 v. Chr. hervorging und einen selbständigen jüdischen Staat in der Region Palästina begründete.

Geschichte 
Der patriotisch gesinnte Priester (Kohen) Matitjahu () gilt als Ahnherr dieser Dynastie, der nach Josephus’ Jüdische Altertümer Sohn eines Asamonaios (Ασαμωναίος) war (11,111; 12,1).

Die Hasmonäer gingen aus dem hauptsächlich religiös motivierten Widerstand der Makkabäer gegen die seleukidische Herrschaft hervor, wodurch dem jüdischen Volk fast ein Jahrhundert lang eine weitgehende Unabhängigkeit von Fremdherrschaft ermöglicht wurde, in der sich die jüdische Religionslehre weiter entwickelte. Sie waren meist gleichzeitig Herrscher und Hohepriester und begründeten ein streng religiös orientiertes System des Priesterkönigtums.

Der Aufstand gegen die Seleukiden 
Seit dem Ende des fünften Syrischen Krieges im Jahr 197 v. Chr. gehörte Koilesyrien, das vorher lange Zeit zum großen Teil unter ägyptischer Hegemonie gestanden hatte, zum Seleukidenreich.

Matitjahus Sohn Jehuda wurde nach dem frühen Tod seines Vaters als sein Nachfolger zum Anführer des Aufstands und mit dem Beinamen Makkabi bezeichnet (), wobei diese Benennung schließlich auf seine gesamte Familie überging. In Kunst und Literatur ist Jehuda als „Judas Makkabäus“ bekannt. Der eigentliche Begründer des später daraus hervorgegangenen Herrschergeschlechts war jedoch sein Bruder, der Ethnarch (Volksfürst) Simon. Die Makkabäer revoltierten gegen die teilweise gewaltsam betriebene Hellenisierung Judäas durch den seleukidischen Herrscher Antiochos IV. Epiphanes und die von ihm befohlene Plünderung des Tempelschatzes in Jerusalem im Jahr 167 v. Chr. ().

Simon war der erste Herrscher dieser Dynastie im Seleukidenreich, die auch vom Ausland und von den Seleukiden selbst anerkannt wurde, und ließ ungefähr im Jahr 137 v. Chr. die Akra (griech. „Festung“) von Jerusalem schleifen, die von den Seleukiden 30 Jahre zuvor errichtet worden war (nach anderen Quellen erst später), nachdem er die syrischen Besatzungstruppen vertrieben hatte, womit der Aufstand gegen die Seleukiden zu Ende war. Simons Enkel Aristobulos I. nahm 104 v. Chr. den Königstitel (, Basileus) an.

Unterwerfung durch Pompeius 
Im Jahre 63 v. Chr. verlor das Reich nach der Eroberung Syriens durch die römischen Legionen unter Führung von Pompeius seine Unabhängigkeit. Es existierte dann jedoch als römischer Klientelstaat fort. Aufgrund der Neuordnung in Koilesyrien durch die Römer behielten die Hasmonäer unter Johannes Hyrkanos II. die territoriale Herrschaft über Idumäa, Judäa (diesseits des Jordans), Peräa und Galiläa.

Parthische Episode und das Ende der Dynastie 
40 v. Chr. drangen die Parther mit Unterstützung des römischen Generals und Republikaners Quintus Labienus in Syrien und Kleinasien ein, um die römischen Bürgerkriege zur Erweiterung ihres Machtbereichs auszunutzen. Antigonos war der letzte Hasmonäer, der aufgrund dieser Eroberung als König in Judäa zur Herrschaft gelangte. Als Gegenmaßnahme wurde der Idumäer Herodes, der vorher als Strategos und Tetrarch im Dienst der Hasmonäer gestanden hatte, im Jahr 40 v. Chr. in Rom vom Senat zum König (, verbündeter König und Freund des römischen Volkes) von Judäa proklamiert. Herodes gelang es zusammen mit einem von ihm aufgestellten Söldnerheer und den Römern unter dem Prokonsul von Syrien Gaius Sosius im Jahr 37 v. Chr. Jerusalem einzunehmen, Antigonos wurde in Antiochia am Orontes hingerichtet und die Hasmonäerdynastie verlor damit endgültig ihre Macht.

Im Jahre 6 n. Chr. wurde das ehemalige Reich der Hasmonäer durch Kaiser Augustus in eine römische Provinz umgewandelt und verlor damit seine relative Autonomie.

Makkabäer 
 Judas Makkabäus (165–160 v. Chr.)
 Jonatan (160–143 v. Chr.)

Die hasmonäischen Herrscher 

 Simon (143–135 v. Chr.)
 Johannes Hyrkanos I. (135–104 v. Chr.)
 Aristobulos I. (104–103 v. Chr.)
 Alexander Jannäus (103–76 v. Chr.)
 Salome Alexandra (76–67 v. Chr.)
 Aristobulos II. (67–63 v. Chr.)

Hohepriester und/oder König ab 63 v. Chr. 
 Johannes Hyrkanos II. (63–40 v. Chr.)
 Antigonos (40–37 v. Chr.)
 Aristobulos III. (35 v. Chr.)

Weitere bedeutende Mitglieder der Familie 
 Alexander, Sohn von Aristobulos II., († 49 v. Chr.)
 Alexandra, Ehefrau des Alexandros, Mutter der Mariamne, († 28 v. Chr.)
 Mariamne I., Ehefrau Herodes des Großen, († 29 v. Chr.)

Das Geschlecht der Hasmonäer

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Dynastie